Hay varios lugares en el mundo llamados Antioquia y Antioquía:

Antioquía
Cuadrisílabo con acento en la sílaba -qui-:

 La antigua ciudad turca de Antioquía, hoy denominada Antakya, que también era llamada Antioquía del Orontes o Antioquía de Siria. Fue sede de:
 Iglesia de Antioquía
 Incidente de Antioquía
 Principado de Antioquía
 Sitio de Antioquía
 Antioquía de Pisidia, ciudad de la región de Pisidia, en Turquía; fue visitada por Pablo de Tarso y Bernabé apóstol.
 Antioquía de Migdonia, otra colonia helenística en Turquía, llamada posteriormente Nísibis.
 Antioquía de Tauro, que formó parte del Reino de Comagene.
 Distrito de Antioquía, ubicado en la provincia de Huarochiri, departamento de Lima en Perú.
 Antioquía, históricamente Huamansica, localidad peruana capital del distrito homónimo.

Antioquia
Trisílabo con acento tónico en la sílaba -tio-:

 Antioquia, departamento de Colombia.
 La antigua Provincia de Antioquia, una entidad integrante de la Nueva Granada.
 El Estado Libre de Antioquia, una república que comprendía el territorio de la provincia neogranadina homónima en 1810.
 El Estado Soberano de Antioquia, forma federal de gobierno que tomó la provincia a finales del .
 Municipio colombiano de Santa Fe de Antioquia, ubicado en el departamento de Antioquia y antigua capital del mismo.